Sandoval est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alonso de Sandoval (1576-1652), jésuite espagnol, missionnaire en Colombie ;
 Aristóteles Sandoval (1974-2020), homme politique mexicain ;
 Arturo Sandoval (né en 1949), trompettiste et pianiste cubain de jazz ;
 Bernardo Sandoval (né en 1958), guitariste, auteur-compositeur-interprète franco-espagnol ;
 Brian Sandoval (né en 1963), homme politique américain ;
 Carla Sandoval (né en 1982), pianiste chilienne ;
 Cristóbal de Sandoval, duc d'Uceda, valido de Philippe III d'Espagne ;
 Eulogio Sandoval (né en 1922), joueur de football bolivien ;
 Hope Sandoval (née en 1966), auteur-chanteuse-compositrice américaine, membre des groupes Mazzy Star et Hope Sandoval & the Warm Inventions ;
 Gonzalo de Sandoval (1497-1528), conquistador espagnol du , capitaine de Hernán Cortés ;
 Jery Sandoval (née en 1986), actrice, mannequin et chanteuse colombienne ;
 José Ramón Sandoval (né en 1968), entraîneur espagnol de football ;
Luciana Sandoval (née en 1980), danseuse et mannequin salvadorienne ;
 Miguel Sandoval (né en 1951), acteur américain ;
 Pablo Sandoval (né en 1986), joueur de baseball américain ;
 Pete Sandoval (né en 1963-1964), batteur américain ;
 Roberto Acevedo Sandoval (1905-1967), dessinateur, scénariste et éditeur mexicain ;
 Sonny Sandoval (né en 1974), chanteur et rappeur américain ;
 Prudencio de Sandoval (1553-1620), historien et ecclésiastique espagnol.

Noms composés 
 Baltasar Moscoso y Sandoval (1589-1665), cardinal espagnol ;
 Bernardo de Sandoval y Rojas (1546-1618), cardinal espagnol ;
 Consuelo de Saint-Exupéry (1901-1979), artiste et bohème, muse et épouse d'Antoine de Saint-Exupéry ;
 Francisco Goméz de Sandoval y Rojas (1552-1625), duc de Lerme, favori de Philippe III d'Espagne, ministre, et premier des validos ;
 Guillermo Pérez Sandoval (né en 1979), taekwondoïste mexicain ;
 Juan Sandoval Íñiguez (né en 1933), cardinal et archevêque mexicain ;
 Julio Terrazas Sandoval (né en 1936), cardinal bolivien ;
 Vicente Cerna Sandoval (1815-1885), président du Guatemala.

Littérature 
 Marie Sandoval est le personnage féminin de la pièce d'Henry de Montherlant intitulée Fils de personne (1943)

Toponyme 

 Sandoval de la Reina, village de l'Espagne ;
 Sandoval, ville de l'Illinois ;
 Sandoval, localité du Texas ;
 Le comté de Sandoval, comté du Nouveau-Mexique ;
 La province d'Ángel Sandoval, province du département de Santa Cruz en Bolivie ;
 Sandoval, lieu fortifié (fort de Sandoval) près de Borgo Vercelli en Italie.

Patronyme hispanique